L'insospettabile – episodio di CSI: Miami
 L'insospettabile – episodio di Scuola di polizia